De Grand Prix-wegrace van Italië 2010 was de vierde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2010. De race werd verreden op 6 juni 2010 op het Circuit Mugello nabij Barberino di Mugello, Italië.

Uitslag

MotoGP
Valentino Rossi liep tijdens de vrije trainingen een breuk op in zijn rechterscheenbeen na een highsider en kon hierdoor de race niet starten.

Moto2

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

125 cc

2010
Italië